Грамоте́ино — посёлок городского типа, входит в состав Беловского городского округа Кемеровской области России. Один из центров добычи угля в Кузнецком угольном бассейне.

География 
Расположен на реке Иня (приток Оби), в 4 км от железнодорожной станции Мереть (на линии Новосибирск — Новокузнецк).

История 
Статус посёлка городского типа — с 1952 года.

Население

Спорт 
В 1992 году в посёлке появился футбольный клуб «Горняк», играющий во Второй лиге.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Беловского городского округа